Discord – un servizio VoIP voce e chat primariamente per comunità
 Discord – un personaggio ricorrente in My Little Pony - L'amicizia è magica
 Discord – film diretto da Henry Edwards del 1933